

Geografia 
 Babuškin – città nel Kabanskij rajon della Repubblica della Buriazia, Russia asiatica
 Golfo di Babuškin – insenatura della costa settentrionale del mare di Ochotsk, Russia

Persone 
 Ivan Vasil'evič Babuškin – rivoluzionario russo

Altro 
 Babuškin vnuk – film del 1979 diretto da Adol'f Solomonovič Bergunker